Phrynocephalus ananjevae — вид ящериц из семейства агамовых. Обитает в горах Загроса в Иране, являясь эндемиком этой страны. Назван в честь Н. Б. Ананьевой за её вклад в изучение агамовых ящериц и круглоголовок (к которым относится вид) в частности.

Описание 
Ящерица средних размеров с увеличенными колючими чешуями на спинной стороне тела, формирующие ясно различимый крест на шее. Хвост короткий, короче или равен по длине телу, с чёрной вершиной, у самцов несколько длиннее. Вдоль позвоночника расположен продольный ряд увеличенных чешуй. Расстояние между ноздрями большое (до 5 чешуек в одном ряду). Ноздри направлены вперёд. Супра- и инфраназальные чешуйки равны по размеру окружающим их чешуйкам.

Примечания 

Круглоголовки
Пресмыкающиеся Азии
Эндемики Ирана
Животные, описанные в 2013 году
Ананьева, Наталия